

Economia
Wish – azienda americana attiva nell'e-commerce

Film 
 Wish – film del 2013 diretto da Lee Joon-ik
 Wish - film d'animazione statunitense del 2023 diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn

Fumetto 
Wish – manga del quartetto CLAMP
Wish - Soltanto un desiderio – manga di Mia Ikumi

Musica 
Wish – album di Feargal Sharkey del 1988
Wish – album dei Cure del 1992
Wish – singolo dei Nine Inch Nails del 1993
Wish – album di Joshua Redman del 1993
Wish – singolo degli Arashi del 2005
Wish – singolo degli Hurts del 2015 
Wish – singolo dei Lifehouse